STAB, ou stab, peut faire référence à :
 une stab (abréviation de « bouée stabilisatrice », un équipement de plongée subaquatique) ;
 La STAB (Société des transports en commun de l'agglomération de Bayonne), ancien réseau de transport en commun de l'agglomération de Bayonne ;
 Stab est un mot allemand pour état-major, utilisé dans la Luftwaffe allemande (armée de l'air) pour désigner une compagnie d'état-major ;
 Stab, une série de films fictive dans la saga Scream ;
Le Stab, est le surnom du vélodrome couvert Jean Stablinski situé à Roubaix.